Il doppio del torneo di tennis ATP Praga 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mahesh Bhupathi e Leander Paes che hanno battuto in finale Petr Luxa e David Škoch 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (primo turno)
 Libor Pimek /  Byron Talbot (quarti di finale)

Assente
 Neil Broad /  Piet Norval (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Praga 1997
ATP Tour 1997